Manavgat (district), een district in de Turkse provincie Antalya
 Manavgat (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Manavgat